Келасу́ри, Келасу́р (, ) — железнодорожная станция Абхазской железной дороги на неэлектрифицированном однопутном участке Сухум — Очамчыра. Находится в пригородной зоне города Сухума, в селении Кяласур (бывшем Келасури). В пешей доступности от станции — Кодорское шоссе и автобусная остановка «Келасур», пансионат «Кяласур» и черноморский пляж.

История 
Станция действует с 1944 года, здание вокзала построено в 1950-х. 

После войны в 1992—1993 годах пассажирское движение ограничивалось несколькими пригородными поездами Очамчыра — Сухум. По состоянию на 2022 год пассажирское сообщение отсутствует, имеется незначительное движение грузовых поездов.

Станционный павильон разрушен и не функционирует, электрификация после военного конфликта не восстановлена, дополнительные пути повреждены.

В 2022 году руководство Абхазской железной дороги с привлечением российских специалистов заменило на станции 1,2 тысячи непригодных деревянных шпал на железобетонные. Выправлены пути, восстановлена призма, заменены рельсошпальные решётки, отремонтированы стрелочные переводы.

Примечания

Ссылки 
  Келасури (станция) на сайте Единая сетевая разметка
 Станция Келасури на сайте railwayz.info

Станции Абхазской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии